Rothelix warnerfontis är en snäckart som först beskrevs av John Raymond Reeder och W. B. Miller 1988.  Rothelix warnerfontis ingår i släktet Rothelix och familjen Helminthoglyptidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
warnerfontis